hrabstwo Barbour (ang. Barbour County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Barbour (ang. Barbour County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia